Hardwood Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hardwood Island (Hancock County, Maine)
 Hardwood Island (Knox County, Maine)
 Hardwood Island (Penobscot County, Maine)
 Hardwood Island (Washington County, Maine)
 Hardwood Island (Michigan)
 Hardwood Island (New York)